Es gab mehrere chinesische Kaiser, deren Tempelname Taizong lautete:

 Tang Taizong (599–649), besser bekannt als Li Shimin, Tang-Dynastie
 Liao Taizong (902–947), besser bekannt als Yelü Deguang, Liao-Dynastie
 Song Taizong (939–997), Song-Dynastie
 Jin Taizong (1075–1135), besser bekannt als Wanyan Wuqimai, Jin-Dynastie
 Yuan Taizong (1186/89–1241), besser bekannt als Ögedei Khan, Yuan-Dynastie
 Ming Taizong (1360–1424), besser bekannt als Yongle, Ming-Dynastie
 Qing Taizong (1592–1643), besser bekannt als Huang Taiji oder Abahai, Qing-Dynastie